Tocario hace referencia a varios artículos:

 Tocarios, pueblo de origen indoeuropeo en el Asia Central, ya extinguido, identificable con el pueblo que las fuentes chinas denominan como wusun.
 Lenguas tocarias, con la que se comunicaban los tocarios.
 Tocarios, denominados en las fuentes chinas Yuezhi y cuya lengua parece emparentada con el śaka y el sogdiano.